Numão pode-se referir a:
 Numão - freguesia portuguesa do concelho de Vila Nova de Foz Côa;
 Freixo de Numão - freguesia portuguesa do concelho de Vila Nova de Foz Côa;
 Castelo de Numão - fortificação situada na freguesia de Numão.

Desambiguação